V Chaloupkách může být:

ulice
 V Chaloupkách (Hřebeč)
 V Chaloupkách (Kostelec nad Labem)
 V Chaloupkách (Libiš)
 V Chaloupkách (Loděnice)
 V Chaloupkách (Nespeky)
 V Chaloupkách (Neumětely)
 V Chaloupkách (Ořech)
 V Chaloupkách (Ostroměř)
 V Chaloupkách (Pardubice)
 V Chaloupkách (Praha)
 V Chaloupkách (Středokluky)
 V Chaloupkách (Trmice)
 V Chaloupkách (Vysoký Újezd)
 V Chaloupkách (Všenory)

lokalita
 Chaloupky (Hloubětín), též V Chaloupkách – lokalita v Hloubětíně v městské části Praha 14

přírodní památka
 V chaloupkách – poblíž obce Horní Štěpánov v okrese Prostějov